Мария Захариева може да се отнася за:

 Мария Захариева (1960 – 1939) – българска общественичка;
 Мария Захариева (р. 1923) – български политик.